У́лица Будённого – улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Семёна Михайловича Будённого

Россия 
 Улица Будённого — улица в Абакане.
 Улица Будённого — улица в Белгороде.
 Улица Будённого — улица в Дзержинске.
 Улица Будённого — прежнее название улицы Миномётчиков в Екатеринбурге.
 Улица Будённого — улица в Краснодаре.
 Улица Будённого — прежнее (до 1957 г.) название улицы Чайковского в Курске.
 В Липецке:
 Улица Будённого;
 Улица Будённого (Жёлтые Пески); 
 Улица Будённого — прежнее (до 1957 г.) название Красной улицы.
 Улица Будённого — улица в Туле.

Украина 
 Улица Будённого — улица в Донецке.
 Улица Будённого — улица в Керчи.
 Улица Будённого — улица в Севастополе.
 Улица Будённого — улица в Симферополе.
 Улица Будённого — улица в Луганске.
 Улица Буденного — улица Антраците
 Улица Буденного — улица в Горловке
 Улица Буденного — улица в Молодогвардейск (Сорокино)
 Улица Буденного — улица в Красный Луч (Хрустальный)
 Улица Буденного — улица в Ровеньки
 Улица Буденного — улица в Снежном
 Улица Буденного — улица в Харцызске

Прежние названия 
 Улица Будённого — прежнее название Светлой улицы в Запорожье.
 Улица Будённого — прежнее название улицы Ивана Богуна в Киеве.
 Улица Будённого — прежнее название улицы Александра Васякина в Кривом Роге.
 Улица Будённого — прежнее название улицы Даниила Галицкого в Днепре.
 Улица Будённого — прежнее название Сенной улицы в Николаеве.
 Улица Будённого — прежнее название Сиреневой улицы в Хмельницком
 Улица Будённого — прежнее название Козацкой улицы в Умани.
 Улица Будённого — прежнее название улицы Колосковых в Чернигове.
 Улица Буденного — прежнее название Радужной улицы в Андрушевке
 Улица Буденного — прежнее название Центральной улицы в пгт Антоновка
 Улица Буденного — прежнее название улицы Елены Пчилки в Бахмаче
 Улица Буденного — прежнее название улицы Евгения Старикова в Бердичеве
 Улица Буденного — прежнее название улицы Василия Симоненко в Бериславе
 Улица Буденного — прежнее название Колосеевской улицы в Бершаде
 Улица Буденного — прежнее название Соборной улицы в пгт Белозерка
 Улица Буденного — прежнее название улицы Владимира Высоцкого в Белополье
 Улица Буденного — прежнее название Черешневой улицы в Борисполе
 Улица Буденного — прежнее название улицы Сергея Шамрая в Боярке
 Улица Буденного — прежнее название улицы Хельсинкской Группы в Броварах
 Улица Буденного — прежнее название улицы Михаила Горыня в Буче
 Улица Буденного — прежнее название Васильковой улицы в Василькове
 Улица Буденного — прежнее название улицы Строителей в пгт Васильковка
 Улица Буденного — прежнее название Осенней улицы в Ватутине.
 Улица Буденного — прежнее название Дружественной улицы в пгт Высокий
 Улица Буденного — прежнее название Вилковской улицы в Вилкове
 Улица Буденного — прежнее название улицы Стеценко в Виннице
 Улица Буденного — прежнее название Кичеевской улицы в пгт Ворзель
 Улица Буденного — прежнее название улицы Нечая в Гниване
 Улица Буденного — прежнее название Мартовской улицы в Голой Пристани
 Улица Буденного — прежнее название улицы Даниила Кушнира в Городище.
 Улица Буденного — прежнее название Весенней улицы в пгт Гришковцы
 Улица Буденного — прежнее название улицы Независимости в Дергачах
 Улица Буденного — прежнее название Широкой улицы в Долинской
 Улица Буденного — прежнее название Уютной улицы в Емельчине
 Улица Буденного — прежнее название Голевской улицы в Жашкове
 Улица Буденного — прежнее название улицы Ивана Сирко в Житомире
 Улица Маршала Буденного — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Жёлтых Водах
 Улица Буденного — прежнее название Александрийской улицы в Знаменке.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Дружбы в пгт Золочев
 Улица Буденного — прежнее название улицы Нищинского в Ильинцах.
 Улица Буденного — прежнее название Европейской улицы в Кагарлыке
 Улица Буденного — прежнее название улицы Петра Калнышевского в Каменке
 Улица Маршала Буденного — прежнее название Багговутовской улицы в Киеве.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Григория Сковороды в Конотопе
 Улица Буденного — прежнее название улицы Елены Телиги в Коростене
 Улица Буденного — прежнее название улицы Ивана Сирко в Костополе
 Улица Буденного — прежнее название Заречной улицы в Котельве.
 Улица Буденного — прежнее название Воскресенской улицы в Красилове.
 Улица Буденного — прежнее название Вишневой улицы в Краснограде
 Улица Буденного — прежнее название Кобзарской улицы в Кременчуге
 Улица Буденного — прежнее название улицы Виктора Домонтовича в Кропивницком
 Улица Буденного — прежнее название Кирпичной улицы в Лисичанске
 Улица Буденного — прежнее название Родниковой улицы в пгт Любашевка.
 Улица Буденного — прежнее название Спортивной улицы в пгт Межевая.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Сагайдачного в пгт Маневичи.
 Улица Буденного — прежнее название Виноградной улицы в пгт Маньковка.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Мирона Зелёного в Мироновке.
 Улица Буденного — прежнее название Полевой улицы в пгт Мирополь.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Сергея Рябухи в Нежине.
 Улица Буденного — прежнее название Троицкой улицы в пгт Новая Водолага.
 Улица Буденного — прежнее название Благовещенской улицы в Новгороде-Северском.
 Улица Буденного — прежнее название Вишневой улицы в Новоайдаре.
 Улица Буденного — прежнее название Садовой улицы в Новограде-Волынском.
 Улица Буденного — прежнее название Черногорской улицы в Новомиргороде.
 Улица Буденного — прежнее название Пятихатской улицы в Новоукраинке
 Улица Буденного — прежнее название Трипольской улицы в Обухове.
 Улица Буденного — прежнее название Болгарской улицы в Одессе.
 Улица Буденного — прежнее название Цветочной улицы в пгт Александровка.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Просвещения в Остроге.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Первомайске.
 Улица Буденного — прежнее название Луговой улицы в Южном.
 Улица Буденного — прежнее название Кобзарской улицы в Подольске.
 Улица Буденного — прежнее название Южной улицы в пгт Попельня.
 Улица Буденного — прежнее название переулка Елизаветы Матвиенко в Радомышле.
 Улица Буденного — прежнее название Казацкой улицы в Рени.
 Улица Буденного — прежнее название Рыбацкой улицы в Ржищеве.
 Улица Буденного — прежнее название Родниковой улицы в Раздельной.
 Улица Буденного — прежнее название Кирпичной улицы в пгт Ракитное.
 Улица Буденного — прежнее название Славянской улицы в Рубежном.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Олеся Гончара в Сарнах.
 Улица Буденного — прежнее название Святоюрьевской улицы в Скадовске.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Академика Кононского в Сквире.
 Улица Буденного — прежнее название Радужной улицы в Славянске.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Есаула Василия Бурки в Смеле.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Николая Бурляя в Тараще.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Академика Байраковского в Тетиеве.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в пгт Турбов
 Улица Буденного — прежнее название улицы Николая Глухенького в Фастове.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Полковника Кедровского в Херсоне.
 Улица Буденного — прежнее название Сиреневой улицы в Хмельницком.
 Улица Буденного — прежнее название Колосковой улицы в Хороле
 Улица Буденного — прежнее название Крестьянской улицы в пгт Царичанка.
 Улица Буденного — прежнее название Пластуновской улицы в Черкассах.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Ивана Выговского в Черняхове
 Улица Буденного — прежнее название Музыкальной улицы в Чугуеве.
 Улица Буденного — прежнее название Рассветной улицы в пгт Широкое.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Степана Головацкого в Шполе.
 Улица Буденного — прежнее название Благодатной улицы в пгт Акимовка.
 Улица Буденного — прежнее название улицы Ивана Выговского в Ямполе.

Беларусь 
 Улица Будённого — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Будённого — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Проспект Будённого